Dowlatyār kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Dowlatyār (distrikt), Ghowr,

Iran 

 Dowlatyār (ort), Kermanshah, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar